Lustre sau Luster se poate referi la:

Lustre – forma de plural nearticulat pentru lustră

Toponime 
 Luster, Norvegia, o comună din Norvegia
 Lustre, Montana, Valley County, Montana, Statele Unite

Divertisment 
 Luster (film), un film din 2002 de Everett Lewis
 Lustre (album de Ed Harcourt), 2010
 Lustre (album de Claire Voyant), 2009
 Lustre (formație), o formație de black metal atmosferic originară din Suedia ()

Software 
 Lustre (sistem de fișiere), un software gratuit - sistem de fișiere
 Lustre (limbaj de programare), un limbaj de programare

Alte sensuri 
 
 USS Luster (IX-82), un iaht care a servit în marina americană drept navă de patrulă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
 Operation Lustre, o acțiune din cel de-al Doilea Război Mondial